Valladolid – miasto w Hiszpanii
 Valladolid – miasto w Meksyku
 Valladolid – prowincja w Hiszpanii